El Puig Sobirana, o Puig Sobirà, és un cim de 1.302,2 m alt que fa de límit entre els termes comunals rossellonès de Bula d'Amunt i del conflentí de Glorianes, tots de la Catalunya del Nord. És al nord-est de Santa Anna dels Quatre Termes.

És un dels contraforts de llevant del Massís del Canigó, al límit oest del terme de Bula d'Amunt, i l'est del de Glorianes.

És una muntanya de pas freqüent de les rutes excursionistes de la zona, entre el Rosselló i el Conflent.

Referències

Bibliografia 
 

Sobirana
Sobirana